Кремінець — село в Україні, у Мар'їнському районі Донецької області.
 Кремінець — одна з назв міста, яке тепер офіційно називають Кременець
 Кремінець, або Кременець — гора в Карпатах

Примітки